L'orbita selenosincrona è una qualsiasi orbita sincrona attorno alla Luna, potenzialmente utilizzabile da eventuali satelliti artificiali in fase di esplorazione del satellite, oppure allo scopo di stabilire una rete di telecomunicazioni satellitari. I satelliti in orbita selenosincrona sono caratterizzati da un periodo orbitale pari al giorno siderale lunare. È importante osservare che questi satelliti non mantengono sempre necessariamente la medesima posizione nel cielo della Luna.

Un'orbita selenosincrona che sia equatoriale (complanare all'equatore lunare), circolare e prograda (ovvero che ruoti nella stessa direzione della superficie della Luna) è detta selenostazionaria; i satelliti in orbita selenostazionaria, analogamente a quelli in orbita geostazionaria, mantengono sempre la stessa posizione relativa rispetto alla superficie lunare.

Orbite selenocentriche